Himstedt ist der Familienname folgender Personen:

Anton Himstedt (* 1952), deutscher Bildhauer
Franz Himstedt (1852–1933), deutscher Physiker